Nessun luogo è sicuro (No Safe Place) – romanzo di Richard North Patterson del 1998
 Nessun luogo è sicuro (No Safe Place) – romanzo di JoAnn Ross del 2007